Christoph Quantschnig (* 8. März 1985 in Klagenfurt am Wörthersee) ist ein österreichischer Eishockeyspieler.

Karriere 
Christoph Quantschnig begann seine Karriere bei den diversen Jugend- und Aufbaumannschaften des EC KAC und feierte in der Saison 2003/04 sein Debüt in der Kampfmannschaft. Von 2003 bis 2005 nahm er auch an insgesamt drei Jugend-Weltmeisterschaften mit dem österreichischen Nationalteam teil. Um seine Karriere voranzutreiben, wechselte er von 2005 bis 2007 für zwei Spielzeiten zu den Graz 99ers, kehrte aber für die Saison 2007/08 zu seinem Stammverein zurück, wo er auch in der darauffolgenden Saison verblieb. Nach dem Gewinn der Meisterschaft 2009 kehrte er jedoch dem Verein den Rücken zu und wechselte zu DEK Klagenfurt. Für den Verein spielte er 2009–2011 in der vierthöchsten österreichischen Eishockeyspielklasse.

Karrierestatistik

Weblinks 
 
 
 

Eishockeyspieler (EC KAC)
Eishockeyspieler (Graz 99ers)
Österreichischer Meister (Eishockey)
Österreicher
Geboren 1985
Mann